Desa Juwet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Juwet (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 112,06), Jawa Timur, 
 Desa Juwet (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,19), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar